Ravelo steht für:

 Municipio Ravelo, eine Verwaltungseinheit im bolivianischen Departamento Potosí
 Ravelo (Potosí), ein Ort im bolivianischen Departamento Potosí

Ravelo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ravelo († 2014), venezolanischer Fußballspieler
 Eduardo Ravelo (* 1968), Oberhaupt einer mexikanischen Gang
 José de Jesús Ravelo (1876–1951), dominikanischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Ravello